Een gemeente in Haïti, zie Vallières (Haïti)
 Een arrondissement in Haïti, zie Vallières (arrondissement)
 
Vallières (Aube)
Vallières (Haute-Savoie)
ook:
Vallière,  Creuse
Vallières-les-Grandes,  Loir-et-Cher
Château-la-Vallière, Indre-et-Loire